O filme O Livro Multicolorido de Karnak mostra os bastidores da turnê que a banda brasileira Karnak fez em 2004 na China.

Como a banda estava oficialmente terminada, e os fãs brasileiros não perdoariam a realização de uma turnê completa fora do Brasil sendo que o grupo se compromenteu a fazer apenas um show anual no país, o Karnak manteve esta turnê secreta até o ano de 2006, quando o filme foi lançado na 30ª Mostra de Cinema de São Paulo.

Ligações externas
Marluco Visão: site da produtora do filme

Pop rock